Cornwall kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Cornwall (udde),

Australien 

 Cornwall (ort i Australien), Tasmanien, Break O'Day,

Kanada 

 Cornwall (ort i Kanada, Prince Edward Island), 
 Cornwall, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Cornwall, England, 
 Cornwall (distrikt) – en enhetskommun i Cornwall ceremoniellt grevskap

USA 

Cornwall, Connecticut
Cornwall, New York
 Cornwall, Pennsylvania, ort, Lebanon County, 
Cornwall, Vermont

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar